Koeck ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Koeck (1842–1920), deutscher Bierbrauer und Gastwirt in München (Mathäser)
 Christian Koeck (1758–1818), deutscher Modellierer und Zeichner